Försvarare kan syfta på:

Sport
 Försvarare (sport) – en lagspelare inrikad på försvar
 Försvarare (fotboll) – en försvarare i fotboll
 Försvarare (ishockey) – en back i ishockey

Juridik
 Offentlig försvarare – en jurist som får ersättning av allmänna medel för att lämna rättsligt biträde till någon som är misstänkt eller åtalad för brott
 Försvarsadvokat – en advokat som biträder den tilltalade i ett brottmål